Nordlys (dänisch und norwegisch „Nordlicht“) steht für:

 Nordlys (Zeitung), nordnorwegische Zeitung
 Nordlys (Schiff, 1873), in Dienst stehendes Segelfrachtschiff
 Nordlys (Schiff, 1951), norwegisches Fährschiff 
 Nordlys (Schiff, 1994), norwegisches Fährschiff